Бро́дівський прову́лок — назва двох провулків у Голосіївському районі міста Київ:

 Бродівський провулок — провулок у місцевості Пирогів.
 Бродівський провулок — провулок у місцевості Віта-Литовська.

Провулки